O'Brien kan syfta på:

 O'Brien Trophy – en tidigare trofé som tilldelades vinnaren av National Hockey Association
 O'Brien (adelsätt) – en gammal irländsk adelsätt
 O'Brien (efternamn) – personer med efternamnet

Geografi

Argentina 

 General O'Brien – en ort i provinsen Buenos Aires

USA 

 O'Brien, Texas, ort, Haskell County, 
 O'Brien, Oregon, ort, Josephine County,

Se även
 O'Brien County – ett administrativt område i delstaten Iowa, USA
 O'Brien Island – öar i Antarktis och Kanada

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar